THS est un sigle, qui signifie :
 Toyota Hybrid System, un système automatique de régulation de propulsion automobile ;
 Traitement hormonal substitutif, médicament utilisé dans le traitement de maladies hormonales.